STS-61F — планировавшийся двадцать седьмой космический полёт Спейс шаттла и одиннадцатый полёт шаттла Челленджер с солнечным зондом Улисс в грузовом отсеке. Старт миссии планировался на 15 мая 1986 года, но был отменён после катастрофы шаттла Челленджер.

Экипаж 

После катастрофы Челленджера большая часть экипажа (за исключением Бриджеса, который покинул НАСА в 1986 году) полетит в составе миссии STS-26. Ричард Кови заменил Роя Бриджеса, а к команде был добавлен третий специалист по полётам Джордж Нельсон.

Задача миссии 
Основной задачей миссии являлось развёртывание солнечного зонда Улисс, который должен был отправиться к Юпитеру и использовать его в качестве гравитационной рогатки для вывода на полярную орбиту Солнца. Эта миссия ознаменовала бы первое использование разгонного блока Centaur-G, который также планировался к использованию в миссии STS-61G для отправки аппарата  на орбиту Юпитера.

Из-за использования Centaur-G эта миссия считалась одной из самых опасных планировавшихся полётов космических шаттлов, а астронавт Джон Янг назвал оба полёта полётами «Звезды Смерти».

В итоге аппарат Улисс был запущен в рамках миссии STS-41 на шаттле Дискавери 6 октября 1990 года.

Примечания 

Неосуществлённые проекты в космонавтике США
Полёты по программе «Спейс Шаттл»